Влади́мир Никола́евич Ильи́н:
 Ильин, Владимир Николаевич (1891—1974) — русский философ, богослов, литературный и музыкальный критик и композитор.
 Ильин, Владимир Николаевич (род. 1945) — советский и российский кардиохирург.